Stottmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Stottmeister (* 1981), deutscher Rapper, siehe Lemur (Rapper)
 Horst Stottmeister (* 1948), deutscher Ringer
 Martin Stottmeister (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Ulrich Stottmeister (* 1939), deutscher Chemiker und Biotechnologe